Číslo 310 může být:

 310 – rok
 310 př. n. l. – rok
 310 (číslo)
 310. československá stíhací peruť RAF (№ 310 Fighter Squadron) – stíhací peruť Royal Air Force za druhé světové války složená z československých pilotů

v technice
 Airbus A310 – dopravní letoun
 lokomotiva 310.0 – česká parní lokomotiva
 KkStB řada 310 – parní lokomotivy